Инон Цур (, , иногда встречается Айнон, что неверно) — израильский композитор и музыкальный продюсер. Пишет музыку для компьютерных игр, кинофильмов и телевидения.

Биография 
Инон Цур родился 4 июля 1965 года в Израиле. Музыкой начал заниматься в раннем детстве. Первый опыт — игра на фортепиано и валторне. В 1990 году переехал в США. Учился в школе Dick Grove School of Music и Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (). С 1997 года занимается написанием музыки для игр.

Произведения

Фильмы 
 Yellow Lotus (1994)
 Turbo: A Power Rangers Movie (1997)
 Casper: A Spirited Beginning (1997)
 Rusty: A Dog’s Tale (1998)
 Няня (1999)
 Final Descent (2000)
 Escaflowne: The Movie (2000) — English version
 St. Patrick: The Irish Legend (2000)
 Power Rangers in 3D: Triple Force (2000)
 Au Pair II (2001)

Телевидение 
 Valley of the Dolls (1994)
 Big Bad Beetleborgs (1996)
 Beetleborgs Metallix (1997)
 Power Rangers: Turbo (1997)
 Mystic Knights of Tir Na Nog (1998)
 Power Rangers in Space (1998)
 Big Guy and Rusty the Boy Robot (1999)
 Power Rangers Lost Galaxy (1999)
 Escaflowne (2000) — anime series (English version)
 Power Rangers Lightspeed Rescue (2000)
 State of Grace (2001)
 Digimon (2001)
 Power Rangers: Time Force (2001)
 Extra (2002)
 The Bachelor (2002)
 Jericho (2006) — webisode series
 Ghost Whisperer: The Other Side (2007) — webisode series
 Iron Man (2007) — webisode series

Компьютерные игры 
Star Trek: Klingon Academy (2000)
 Star Trek: New Worlds (2000)
 Star Trek: Starfleet Command II: Empires at War (2000)
 Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)
 Baldur's Gate II: Throne of Bhaal (2001)
 Star Trek: Starfleet Command: Orion Pirates (2001)
 Icewind Dale II (2002)
 :en:War and Peace: 1796–1815 (2002)
 Run Like Hell (2002)
 Lionheart: Legacy of the Crusader (2003)
 SOCOM II: U.S. Navy SEALs (2003)
 Champions of Norrath (2004)
 Syberia II (2004)
 Crusader Kings (2004)
 Combat: Task Force 121 (2004)
 Shadow Ops: Red Mercury (2004)
 Men of Valor (2004)
 Champions: Return to Arms (2005)
 Warhammer 40,000: Dawn of War: Winter Assault (2005)
 Prince of Persia: The Two Thrones (2005)
 Gauntlet: Seven Sorrows (2005)
 Twisted Metal: Head On (2005)
 Pirates of the Caribbean: The Legend of Jack Sparrow (2006)
 Warhammer 40,000: Dawn of War: Dark Crusade (2006)
 Lineage II: Chronicle V: Oath of Blood (2006)
 EverQuest II: Echoes of Faydwer (2006)
 Exteel (2007)
 Naruto: Rise of a Ninja (2007)
 Company of Heroes: Opposing Fronts (2007)
 EverQuest II: Rise of Kunark (2007)
 Crysis (2007)
 EverQuest II: The Shadow Odyssey (2008)
 Naruto: The Broken Bond (2008)
 Warhammer 40,000: Dawn of War: Soulstorm (2008)
 Fallout 3 (2008)
 Prince of Persia (2008) (2008)
 Dragon Age: Origins (2009)
 James Cameron's Avatar: The Game (2009) — версия для Nintendo DS
 Fallout: New Vegas (2010)
 Ace Combat: Joint Assault (2010)
 EverQuest II: Sentinel’s Fate (2010)
 Dragon Age II (2011)
 The Lord of the Rings: War in the North (2011)
 EverQuest II: Destiny of Velious (2011)
 TERA (2011)
 RIFT (2011)
 EverQuest II: Age of Discovery (2011)
 EverQuest: Underfoot (TBA)
 EverQuest II: Chains of Eternity (2012)
 EverQuest II: Tears of Veeshan (2013)
 Fallout 4 (2015)
 Syberia III (2017)
 Fallout 76 (2018)
 Pathfinder: Kingmaker (2018)
 Outriders (2021)
 Syberia: The World Before (2022)
 Starfield'' (2022)

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт композитора
 
 Инон Цур на MySpace
 Inon Zur — детальная информация о композиторе на сайте Game-OST
 Инон Цур и музыка Сrysis — интервью
 Интервью с Иноном Цуром — композитором саундтрека Fallout 3 на сайте Game-OST

Персоналии по алфавиту
Композиторы США
Композиторы музыки для компьютерных игр
Википедия:Биографии современников
Выпускники Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе